Vinbärsören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vinbärsören (vid Sondarö, Lovisa), Nyland, 
 Vinbärsören (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Se även
Vinbärsgrund

Robotskapade Finlandförgreningar